Лис — самець лисиці
 «Лис» — американський фільм 1967 року
 Лис Микита — персонаж казок Івана Франка «Лис Микита», «Фарбований лис».
 «Лис Микита» — перший український багатосерійний анімаційний серіал, знятий після здобуття Україною незалежності за мотивами сатиричної поеми-казки Івана Франка «Лис Микита».
 «Лис і мисливський пес» — 24-й за рахунком мультфільм, створений студією Діснея (1981).
 «Лис» — радіолокаційна станція розвідки цілей на ближній відстані. Створена ВАТ «ХК „Укрспецтехніка“».

 Лис Василь Михайлович (* 1934) — український прозаїк, журналіст, художній документаліст, публіцист. Заслужений журналіст України.
 Лис Володимир Савович (* 1950) — український журналіст, драматург, письменник.
 Лис Ігор Богуславович — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лис Олена Георгіївна (* 1971) — український педагог.
 Лис Петро Васильович (1930—1982) — український радянський хірург, доктор медичних наук, професор.
 Лис Богдан Богданович (*2006) — український зварювальник.

 Лис — річка в Бельгії та Франції
 Лис — комуна в Швейцарії
 Лис — село, Новокузнецький район, Кемеровська область, Росія

Див. також 
 Лисиця (значення)

Українські прізвища